Marc Gegani Macerí (), nom de dos magistrats romans:

 Marc Gegani Macerí (cònsol) fou tres vegades cònsol.
 Marc Gegani Macerí (tribú) fou tribú amb poder consolar.